Вайтмен, Уайтмен

 5161 Вайтмен — астероїд.
 Р.Уайтмен (R.Wightman) — америк. підприємець, ім'ям якого названо мінерал уайтменіт (J.Murdoch, 1962).